De Mexicaanse deelstaat Mexico bestaat uit 125 gemeentes (telkens wordt eerst de gemeente en dan de hoofdplaats genoemd):
 Acambay - Acambay
 Acolman - Acolman de Nezahualcóyotl
 Aculco - Aculco de Espinoza
 Almoloya de Alquisiras - Almoloya de Alquisiras
 Almoloya de Juárez - Almoloya de Juárez
 Almoloya del Río - Almoloya del Río
 Amanalco - Amanalco de Becerra
 Amatepec - Amatepec
 Amecameca - Amecameca de Juárez
 Apaxco - Apaxco de Ocampo
 Atenco - San Salvador Atenco
 Atizapán - Santa Cruz Atizapán
 Atizapán de Zaragoza - Ciudad López Mateos
 Atlacomulco - Atlacomulco de Fabela
 Atlautla - Atlautla de Victoria
 Axapusco - Axapusco
 Ayapango - Gabriel Ramos Millán
 Calimaya - Calimaya de Díaz González
 Capulhuac - Capulhuac de Mirafuentes
 Chalco - Chalco de Díaz Covarrubias
 Chapa de Mota - Chapa de Mota
 Chapultepec - Chapultepec
 Chiautla - Chiautla
 Chicoloapan - Chicoloapan de Juárez
 Chiconcuac - Chiconcuac de Juárez
 Chimalhuacán - Chimalhuacán
 Coacalco - San Francisco Coacalco
 Coatepec Harinas - Coatepec Harinas
 Cocotitlán - Cocotitlán
 Coyotepec - Coyotepec
 Cuautitlán - Cuautitlán
 Cuautitlán Izcalli - Cuautitlán Izcalli
 Donato Guerra - Villa Donato Guerra
 Ecatepec de Morelos - San Cristóbal Ecatepec de Morelos
 Ecatzingo - Ecatzingo de Hidalgo
 El Oro - El Oro de Hidalgo
 Huehuetoca - Huehuetoca
 Hueypoxtla - Hueypoxtla
 Huixquilucan - Huixquilucan de Degollado
 Isidro Fabela - Tlazala de Fabela
 Ixtapaluca - Ixtapaluca
 Ixtapan de la Sal - Ixtapan de la Sal
 Ixtapan del Oro - Ixtapan del Oro
 Ixtlahuaca - Ixtlahuaca de Rayón
 Jaltenco - San Andrés Jaltenco
 Jilotepec - Jilotepec de Molina Enríquez
 Jilotzingo - Santa Ana Jilotzingo
 Jiquipilco - Jiquipilco
 Jocotitlán - Jocotitlán
 Joquicingo - Joquicingo de León Guzmán
 Juchitepec - Juchitepec de Mariano Rivapalacio
 La Paz - Los Reyes Acaquilpan
 Lerma - Lerma de Villada
 Luvianos - Luvianos
 Malinalco - Malinalco
 Melchor Ocampo - Melchor Ocampo
 Metepec - Metepec
 Mexicaltzingo - San Mateo Mexicaltzingo
 Morelos - San Bartolo Morelos
 Naucalpan - Naucalpan de Juárez
 Nextlalpan - Santa Ana Nextlalpan
 Nezahualcóyotl - Ciudad Nezahualcóyotl
 Nicolás Romero - Villa Nicolás Romero
 Nopaltepec - Nopaltepec
 Ocoyoacac - Ocoyoacac
 Ocuilán - Ocuilán de Arteaga
 Otumba - Otumba de Gómez Farías
 Otzoloapan - Otzoloapan
 Otzolotepec - Villa Cuauhtémoc
 Ozumba - Ozumba de Alzate
 Papalotla - Papalotla
 Polotitlán - Polotitlán de la Ilustración
 Rayón - Santa Maria Rayón
 San Antonio la Isla - San Antonio la Isla
 San Felipe del Progreso - San Felipe del Progreso
 San José del Rincón - San José de Rincón
 San Martín de las Pirámides - San Martín de las Pirámides
 San Mateo Atenco - San Mateo Atenco
 San Simón de Guerrero - San Simón de Guerrero
 Santo Tomás - Santo Tomás de los Plátanos
 Soyaniquilpan de Juárez - San Francisco Soyaniquilpan
 Sultepec - Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras
 Tecamac - Tecamac de Felipe Villanueva
 Tejupilco - Tejupilco de Hidalgo
 Temamatla - Temamatla
 Temascalapa - Temascalapa
 Temascalcingo - José María Velasco
 Temascaltepec - Temascaltepec de González
 Temoaya - Temoaya
 Tenancingo - Tenancingo de Degollado
 Tenango del Aire - Tenango del Aire
 Tenango del Valle - Tenango de Arista
 Teoloyucan - Teoloyucan
 San Juan Teotihuacan - Teotihuacán de Arista
 Tepetlaoxtoc - Tepetlaoxtoc de Hidalgo
 Tepetlixpa - Tepetlixpa
 Tepotzotlán - Tepotzotlán
 Tequixquiac - Tequixquiac
 Texcaltitlán - Texcaltitlán
 Texcalyacac - San Mateo Texcalyacac
 Texcoco - Texcoco de Mora
 Tezoyuca - Tezoyuca Santiago
 Tianguistenco - Tianguistenco de Galeana
 Timilpan - San Andrés Timilpan
 Tlalmanalco - Tlalmanalco de Velázquez
 Tlalnepantla de Baz - Tlalnepantla
 Tlatlaya - Tlatlaya
 Toluca - Toluca de Lerdo
 Tonatico - Tonatico
 Tonanitla - Tonanitla
 Tultepec - Tultepec
 Tultitlán - Tultitlán de Mariano Escobedo
 Valle de Bravo - Valle de Bravo
 Valle de Chalco Solidaridad - Xico
 Villa de Allende - San José Villa de Allende
 Villa del Carbón - Villa del Carbón
 Villa Guerrero - Villa Guerrero
 Villa Victoria - Villa Victoria
 Xalatlaco - Xalatlaco
 Xonacatlán - Xonacatlán
 Zacazonapan - Zacazonapan
 Zacualpan - Zacualpan
 Zinacantepec - San Miguel Zinacantepec
 Zumpahuacán - Zumpahuacán
 Zumpango - Zumpango de Ocampo